Słupia bezeichnet:
 Słupia (dt. Stolpe), Fluss in Hinterpommern, Polen

Słupia heißen folgende Ortschaften in Polen:
 Słupia (Powiat Skierniewicki), Dorf und Gemeindesitz im Powiat Skierniewicki der Woiwodschaft Łódź
 Słupia (Powiat Jędrzejowski), Dorf und Gemeindesitz im Powiat Jędrzejowski der Woiwodschaft Heiligkreuz
 Słupia (Powiat Konecki), Dorf und Gemeindesitz im Powiat Konecki der Woiwodschaft Heiligkreuz
 Słupia pod Kępnem, Dorf in der Gemeinde Baranów in der Woiwodschaft Großpolen